Бологаны () — село в Оргеевском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 90 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Болохан проживает 1559 человек (788 мужчин, 771 женщина).

Этнический состав села:

Инфраструктура 
 В селе имеется школа, которая В 2011 году была отремонтирована.

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района